Angelo la débrouille : Réveille-toi ! C'est Noël ! est un téléfilm français d'animation en 3D produit par TeamTO et Cake Entertainment spécialement consacré à la fête de Noël. Le téléfilm est réalisé par Maxime Maleo et sorti en 2021. Ce téléfilm est dérivée de la série Angelo la Débrouille.

Synopsis 
À la veille de Noël, Angelo est sûr et certain d'être l'adolescent parfait. Il attend le fameux jour du  pour recevoir des tonnes et des tonnes de cadeaux. La journée d'Angelo se passe assez bien jusqu'au moment où en allant se coucher, il revit exactement la même journée. Dès lors, il conclut qu'il est dans une boucle temporelle pour une seule raison : car il est dans la liste noire du Père Noël.

Résumé détaillé 
Angelo se réveille chez lui, son petit frère Pierre lui fait croire que c'est Noël. Mais ce n'est que le réveillon, son père lui rappelle qu'eux deux participent au concours de bonhommes de neige. Angelo en profite pour se balader en ville avec Lola et Victor au centre commercial, ensuite ils vont au Parc Aventure. Ils en profitent pour manger les pâtisseries de Cathy, faire des batailles de boules de neige puis Angelo et son père participent au concours de bonhommes de neige. Angelo met trop de temps à rassembler de la neige et perd le concours avec son père. Après cette belle journée, sa mère lui fait faire des corvées (sortir les poubelles, faire la vaisselle...). En sortant les poubelles, Angelo fait n'importe quoi et Gilbert le menace de placer sur la liste des enfants pas sages de Noël. Ce dernier ne prenant pas Gilbert au sérieux le traite de Père Fouettard. Avant de se coucher, il joue sur l'ordinateur avec Yoann. Il va se coucher sur les ordres de sa mère, pourtant le jour d'après, quelque chose cloche. Angelo revit la même journée : 

 La blague de Pierre.

 La remarque d'Alvina sur Noël.

 La maladresse de son père avec le mixeur.

 Sa mère qui lui rappelle de faire le ménage.

En allant au centre commercial :

 Lola recommence à imiter un lutin.

 Une fille fait tomber son vase en parlant.

 M. Leroux dit à Angelo de rendre son devoir après les vacances.

 Victor disant la même phrase sur le réveillon.

Puis en allant au Parc Aventure, tout recommence comme la précédente journée vécu par Angelo :

 Gladys vole des confiseries.

 La nièce de Mademoiselle Perla perd à un jeu.
 Le vigile du centre commercial glisse sur du verglas.
 Manetti bombarde Bertrand-François de boules de neige.
 Angelo fait une bataille de neige.

 Lui et son père perdent au concours de bonhommes de neige.

En retournant vers son ordi pour jouer, il sait à l'avance où sont ses ennemis. Quand il va se coucher, il espère qu'il va vraiment vivre Noël. Mais rebelote, Angelo en parle à Victor et Lola au centre commercial. Victor pense que ce dernier est coincé dans une espèce de boucle temporelle. C'est-à-dire qu'il revit à chaque fois la même journée sans que les autres s'en rendent compte. À ce moment-là, il est brisé mais a une théorie à la suite des propos de Gilbert. Peut-être qu'il est coincé dans une boucle temporelle car il est sur la liste noire du Père Noël. Il décide alors de faire le bien partout où il passe, seulement quand ce jour-là recommencera.

Ça y est, la boucle recommence. Angelo devient très gentil avec tout le monde. Et comme il sait ce qu'il va se passer avant que ça se passe vu qu'il a déjà vécu cette journée, il en profite pour faire le bien. Globalement tout se passe bien, il gagne son concours, il gagne sa bataille de neige, il donne en avance son devoir à M. Leroux. Il partage ses gâteaux avec ses amis, il rattrape le vase de la fille du centre commercial, il empêche le vigile de glisser par terre et fait plusieurs corvées chez lui. Il aide même Gilbert à sortir les poubelles et lui lit une histoire de Noël. Victor et Lola ont oublié ce qu'ils ont dit à Angelo sur la boucle temporelle et ce que lui leur a dit sur ces bonnes résolutions. Jusque-là, il est sûr de passer du 24 au .

En se réveillant le lendemain, il se réveille toujours le même jour. Il est toujours coincé dans sa boucle temporelle. Cette fois, il s'agace et se défoule sur sa famille. Il se dispute avec sa mère, il hurle sur Pierre, il s'énerve contre Alvina et n'arrive plus à faire des blagues à son père qui lui font rire. Il réexplique la situation à Victor et Lola, ces derniers le rassurent en lui disant que si Angelo ne peut pas connaître de demain. Alors il peut faire n'importe quels actions, vu qu'elles n'auront pas de conséquences. Il fait tout et n'importe quoi pendant 2 jours (faire des courses au prix astronomique, faire un concert avec Slobber...), finalement il commence à se lasser de son problème.

Puis en se baladant au Parc Aventure pendant la nuit, il croise Gladys qui n'arrête pas de faire n'importe quoi. Il en déduit facilement que Gladys aussi est dans la boucle et qu'elle le sait. Et qu'en plus de ça, elle est également sur la liste noire. Contrairement à Angelo, ça ne la dérange pas du tout. Elle lui explique qu'à toutes les fêtes de Noël, elle demandait à avoir un chien. Sauf qu'à la place, elle avait le droit à un grille-pain comme cadeau de Noël.

Maintenant Angelo sait quoi faire, il attend qu'il soit minuit avec des cookies et un verre de lait. Il est tranquillement posé sur une chaise en attendant le Père Noël, quand ce dernier débarque, Angelo lui donne les cookies et le verre en échange de réponses à ses questions. Il veut savoir pourquoi il recommence sans cesse la même journée, et pourquoi il est dans la liste noire avec Gladys alors qu'il considère que cette dernière est 10 fois pire. Le Père Noël se justifie en disant qu'il ne faut pas comparer les personnes blacklistés car elles ont leurs propres histoires personnelles.

Lorsque le jour recommence, Angelo refait la même méthode et demande au Père Noël qui fait la liste des enfants pas sages. Ce dernier est sidéré quand il apprend que c'est un logiciel utilisé par les lutins qui classe les enfants (nommé Algorithme).

Quand le jour redémarre à nouveau, Angelo demande à ses amis de l'aider. Il leur explique sa situation, et leur prouve ce qu'il avance en prévoyant ce qu'il va arriver dans le Parc. Ils se réunissent dans la chambre du garçon, Lola et Yoann seront chargés de distraire le Père Noël en volant son traîneau qui se trouve être un vaisseau. Bertrand-François est chargé de faire les cookies et le lait et Victor piratera la tablette du Père Noël où est stocké la liste noire car le logiciel bug sûrement. Angelo sera le négociateur et volera la tablette du Père Noël. Manetti rejoint le plan pour être utilisé comme "joker", au cas où le plan foire, il se rajoutera au plan. Victor prévient tout le monde d'un truc important : ils n'auront qu'une seule chance car s'ils foirent la mission ils seront d'office sur la liste noire. C'est leur ultime chance ! Donc si jamais Angelo et ses amis échouent, ils seront tous bloqués dans la boucle temporelle.

Yoann et Lola se baladent dans la ville en vaisseau, Victor branche la tablette du Père Noël avec son ordinateur pour pirater Algorithme. Le Père Noël revient dans la maison d'Angelo pour récupérer sa tablette, Angelo lui donne le téléphone de Victor à la place. Il se rend sur le toit et fait revenir son vaisseau mais se rend compte qu'il n'a pas sa tablette. Il reprend sa tablette pour faire revenir son vaisseau mais Lola et Yoann arrivent à obtenir un tour en vaisseau. Sa tablette lui a été reprise par Angelo qui a assisté au retour de Yoann et Victor et ce dernier revient chez lui. C'est là que Manetti intervient. Il bombarde Yoann, Lola et le Père Noël de boules de neige, le personnage de Noël prend ça pour un jeu et décide de jouer également. Malheureusement Gladys qui veut rester dans la boucle met les amis d'Angelo sur le toit K.O. Victor rencontre un problème quand il se rend compte que le logiciel est écrit en langage lutin. Gladys va chez Angelo et lui reprend la tablette pour la donner à son propriétaire. Le Père Noël est obligé de classer les amis d'Angelo sur liste noire et ainsi dans la boucle. C'était leur seule chance mais Angelo décide de sacrifier sa place en liste noire, il déclare avoir mérité sa place sur liste noire pour l'éternité et de laisser ses amis en-dehors de toute cette histoire.

Puis ce dernier disparaît, il se noie dans une espèce d'océan en voyant sa journée défiler. Il se re-réveille dans son lit quand Pierre lui annonce encore une fois que c'est Noël. Quelque chose est différent cette fois, ses parents aussi lui souhaitent un Joyeux Noël ! Il ne comprend pas tout de suite et aperçoit plein de cadeaux sous le sapin de sa famille. Pierre lui donne son cadeau contenant une lettre du Père Noël, expliquant qu'Angelo a raison et que Noël ne doit pas avoir de liste réservée et juste d'offrir des cadeaux à tous les enfants. Il célèbre Noël pour de vrai, c'est alors que Gladys toque à la porte. Angelo lui ouvre, Gladys remercie ce dernier car cette fois elle a eu un chien. Elle se met même à rire avec toute sa famille et à lui donner un baiser de son chien.

Scène post-générique 
Dans cette scène, on peut voir Gilbert, le Père Noël et le père d'Angelo parler de cette aventure et que tout ça n'était qu'un stratagème pour qu'Angelo devienne plus généreux.

Fiche technique 

 Titre original : Angelo la débrouille : Réveille-toi ! C'est Noël !
 Autre titre : Angelo la débrouille : Réveille-toi ! C'est Noël
 Réalisation : Maxime Maleo
 Scénario : Amy Jackson, Andy Rheingold, Rick Groel
 Storyboard : Maxime Maléo
 Montage : Maleck Mroueh
 Musique : Vincent Boutolleau
 Directeur d'animation : Nicolas Crepaldi
 Production : 
 Producteurs délégués : Corinne Kouper, Guillaume Hellouin, Edward Galton, Tom van Waveren
 Producteurs associés : Amy Jackson, Andy Rheingold, Patrick Dedieu, Caroline Souris, Jean-Baptiste Spieser, Marie-Pierre Journet
 Société de production : TeamTO, Cake Entertainment
 Société de distribution : Canal+, France Télévisions, Super RTL
 Pays d'origine : 
 Langue originale : français
 Format : Couleur
 Genre : Téléfilm animée, téléfilm de Noël, fantastique
 Durée : 63 minutes
 Date de sortie :  (sur MyCanal) ;  (Canal+)

Distribution 

 Marie Diot : Angelo
 Brigitte Lecordier : Victor
 Frédérique Marlot : Lola
 Céline Melloul : Alvina / Pierre / Gladys / Enzo / Lucie / Gigi
 Nathalie Bienaimé : La mère d'Angelo
 Patrick Pellegrin : Le père d'Angelo / Manetti / Gilbert / Coach Zonka
 Vincent de Boüard : Yoann / Eddie / Vigile
 Jean-Pierre Leblan : M. Leroux

Critiques

Anecdotes 

Quand Angelo interroge le Père Noël, il demande où sont ces cadeaux. C'est la première fois dans la série ou dans une production audiovisuel dérivée qu'on peut laisser entendre qu'Angelo a dit un gros mot. Dans le téléfilm, un son de buzz intervient quand Angelo demande : « Où sont mes *buzz* de cadeaux ? ». On peut s'imaginer qu'il a dit le juron "putain !".

À la fin du téléfilm, on laisse sous-entendre que Gladys est devenue gentille et même qu'elle est amoureuse d'Angelo.

Notes et références 

Téléfilm français des années 2020
Téléfilm diffusé en 2021
Téléfilm d'animation français
Téléfilm de Noël